Wild Frontier bezeichnet:

 ein Album von Gary Moore, siehe Wild Frontier (Album)
 eine deutsche Band, siehe Wild Frontier (Band)